

Cinema 
La strada verso casa (Wǒde fùqīn mǔqīn) – film diretto da Zhāng Yìmóu del 1999
La strada verso casa – film del 2011 diretto da Samuele Rossi
Lion - La strada verso casa (Lion) – film del 2016 diretto da Garth Davis

Letteratura 
La strada verso casa – romanzo di Fabio Volo del 2013

Televisione 
La strada verso casa (The Long Way Home) – film televisivo del 1998 diretto da Glenn Jordan

Musica 
 La strada verso casa – singolo di Lele contenuto nell'album Costruire.